Loes Visser (dirigent)
 Loes Visser (epidemioloog)